Wehr :
 Wehr, une ville allemande de Bade-Wurtemberg
 Wehr, une commune allemande de Rhénanie-Palatinat

Voir aussi 
 Weer, une commune d'Autriche